Cotrino steht für
 Kloster Cotrino in Apulien
 Antonio Cotrino Heras (* 1976), spanischer Beachvolleyballspieler